SR, Sr e sr podem significar:

SR
 código ISO 3166-1 para o Suriname
 código IATA para a Swissair
Sr.
 abreviatura de senhor
 símbolo químico do estrôncio
 número de Strouhal em análise dimensional
sr
 esferorradiano
 código ISO 639 para língua sérvia
 Severino Reino

Desambiguação